

Девічанський потік (притока Крупиниці)
 Девічанський потік (притока Сикениці)